В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Кеті Джордан і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Пем Шрайвер 6–1, 2–6, 6–4.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Пем Шрайвер (фінал)

 Трейсі Остін /  Енн Кійомура (півфінал)
 Пінат Луї /  Маріта Редондо (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Southern California Open